Малый Мартын — топоним:

 Малый Мартын — река в Республике Марий Эл.
 Малый Мартын — посёлок, Панинский район Воронежской области.

См. также 
 Мартын
 Мартыновка